Hainichen ist der Name folgender Orte:

 Hainichen, Stadt im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hainichen (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Hainichen (Friedrichroda), Wüstung im Stadtteil Ernstroda der Gemeinde Friedrichroda, Thüringen
 Hainichen (Eilenburg), Ortsteil der Stadt Eilenburg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Hainichen (Kitzscher), Ortsteil der Stadt Kitzscher im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Ortsteil der Stadt Zeitz im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Ortsteil der Stadt Gößnitz im Landkreis Altenburger Land, Thüringen; siehe Hainichen (Gößnitz)

Siehe auch:
 Heinichen
 Hainich